Huart et huard sont d'autres noms de la pygargue à queue blanche.

Patronyme 

 Achille Huart Hamoir (1841-1913), un ancien bourgmestre de Schaerbeek, commune bruxelloise ;
 Charles Huart ( siècle), un philhellène français, , auteur de Considérations sur la lutte actuelle des Grecs (1822) et de Le Réveil des Grecs, Odes en 1822 également ;
 Emmanuelle Huart, une pianiste et professeur de piano française ;
 Georges Huart (1930-1984), un entraîneur français de football ;
 Jean-Robert Huart, un karateka belge ;
 Louis Adrien Huart (1813-1865), un journaliste français, écrivain et directeur de théâtre ;
 Paul-François Huart-Chapel, (1770-1850), un homme politique belge, membre du Parti libéral ;
 Willem Huart, (1755-1824), un homme politique néerlandais.

Toponyme 

 Avenue Huart Hamoir, à Schaerbeek, Bruxelles.

Voir aussi 
 Huart à collier (Gavia immer)